Toresund kan syfta på:

 Toresunds socken – socken i Södermanland
 Toresunds landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län
 Toresunds församling – en tidigare församling i Strängnäs stift –2002
 Toresunds kyrka – en kyrkobyggnad i Stallarholmens församling
 Toresunds distrikt – ett distrikt i Strängnäs kommun och Södermanlands län –2016